Сегунда 2001/2002 () — 80-й сезон Второго дивизиона Испании по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 25 августа 2001 года и закончился 25 мая 2002 года. В чемпионате приняли участие 22 команды.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

2001/2002
Испания
Испания
Спорт в Испании в 2001 году
Спорт в Испании в 2002 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002